Znane postaci noszące nazwisko „Koiszewski”.

 Mikołaj Koiszewski (1854-1914) – generał major armii rosyjskiej, ojciec Spirydiona Stanisława i Mikołaja Antoniego
 Henryk Koiszewski (1857-1942) – generał brygady Wojska Polskiego
 Spirydion Stanisław Koiszewski (1886-1978) – pułkownik kawalerii Wojska Polskiego
 Mikołaj Antoni Koiszewski (1885-1942) – pułkownik kawalerii Wojska Polskiego
 Mikołaj Koiszewski (1879-1939) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, komendant PKU Łuków

Koiszewscy byli herbownymi herbu Krzywda.